

Geografia 

 Bethany – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Bethany – villaggio della Contea di Moultrie, Illinois
 Bethany – città della Contea di Morgan, Indiana
 Bethany – township della Contea di Gratiot, Michigan
 Bethany – capoluogo della Contea di Harrison, Missouri
 Bethany – città della Contea di Genesee, New York
 Bethany – città della Contea di Oklahoma, Oklahoma
 Bethany – census-designated place della contea di Washington, Oregon 
 Bethany – borough della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Bethany – città della Contea di Brooke, Virginia Occidentale

 Betania (in inglese Bethany) – località della Giudea, attualmente parte della Cisgiordania

Onomastica 
 Bethany – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi 
 Bethany – personaggio del fumetto Next Men